Damon kan avse:
 Damon – ett mansnamn
 Damon (djur) – ett släkte av spindeldjur
 Damon (musikolog) – en antik musikolog